Шеврі́-ан-Сере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний схід від Парижа, 39 км на південний схід від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 512,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Шеврі-ан-Серен 
 [ Розташування муніципалітету Шеврі-ан-Серен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна